Vassobia är ett släkte av potatisväxter. Vassobia ingår i familjen potatisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter
Vassobia